Tiscali, un site archéologique sarde
Tiscali, un opérateur téléphonique et fournisseur d'accès à Internet d'origine sarde